Gefällt mir steht für:

 eine Geste zum Ausdruck des Gefallens in sozialen Netzwerken, siehe Like
 Gefällt mir (Film), deutscher Film aus dem Jahr 2014